

Geografia

Francia
Thiers – comune del dipartimento del Puy-de-Dôme
Thiers-sur-Thève – comune del dipartimento dell'Oise

Persone
Adolphe Thiers (1797–1877) – politico, storico e avvocato francese
Harry Delbert Thiers (1919–2000) – botanico e micologo statunitense
Louisa Thiers (1814–1926) – supercentenaria statunitense